Женская война может означать:

 Женская война (1929—1930) — народные волнения в Нигерии.
 Женская война (роман) — роман Александра Дюма.